«Маус» — комикс, написанный Артом Шпигельманом и рассказывающий о жизни его отца Владека Шпигельмана, польского еврея, пережившего Холокост.
 Маус — средневековый замок, построенный в середине XIV века возле города Санкт-Гоарсхаузен.
 «Маус» — сверхтяжёлый танк, спроектированный в Третьем рейхе в период с 1942 по 1945 годы под руководством Фердинанда Порше.

Персоналии 
 Маус, Август — немецкий офицер-подводник, капитан-лейтенант.
 Маус, Джон (род. 1980) — американский музыкант, композитор, автор песен.
 Маус, Карл — доктор стоматологии, офицер вермахта, командир 7-й танковой дивизии во время Второй мировой войны, генерал-лейтенант.

См. также 
 Микки Маус — мультипликационный персонаж, один из символов компании Уолта Диснея и американской поп-культуры вообще.
 Минни Маус — персонаж мультфильмов студии Уолта Диснея. Подружка Микки Мауса.